Classica da Arrábida 2017 var den 1. udgave af løbet, der blev afholdt den 5. marts 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var kategoriseret som et 1.2-løb. Vinderen af løbet blev portugisiske Amaro Antunes (W52-FC Porto).

Hold og ryttere

Resultater 
Løbet blev vundet af portugisiske Amaro Antunes (W52-FC Porto).

Referencer 

UCI Europe Tour 2017